Gavacherie peut faire référence à : 
 la Grande Gavacherie ou pays Gabay
 la Petite Gavacherie ou Gavacherie de Monségur